Čerta (Bačko-kiškunska županija), selo u Mađarskoj
 Čerta (Baranjska županija), selo u Mađarskoj